Vilcun kan syfta på följande platser:

Chile 

 Vilcún, ort, Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Vilcun (kommun i Chile), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Chileförgreningar